56-я стрелковая дивизия — воинское соединение Вооружённых сил СССР, принимавшее участие в Советско-финской войне 1939—1940 гг. и Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия была сформирована 20 ноября 1919 года приказом РВС в составе 7-й армии как 2-я сводная стрелковая дивизия, 21 ноября 1919 года переименована в 56-ю стрелковую дивизию.

После Гражданской войны дивизия дислоцировалась в городе Опочка, ЛВО.

Принимала участие в Советско-финляндской войне 1939—1940 годов в составе 8-й армии и присоединении Эстонии к СССР.

В действующей армии с 22 июня по 19 сентября 1941 года.

На 22 июня 1941 года дислоцировалась в районах Поречье, Сопоцкин, Свят-Вельки, Гожа, Красное.
22—24 июня 1941 года обороняясь по фронту 40 км, приняла на себя удар трёх пехотных дивизий противника, была рассечена на части и организационно разгромлена, бои сразу приняли очаговый характер. Остатки 37-го стрелкового полка отступили к г. Сокулка, 184-й Краснознамённый стрелковый полк — на правый берег Немана севернее Гродно.

213-й стрелковый полк, заняв недостроенные доты и полевые укрепления на рубеже Августовского канала, напротив д. Соничи, двое суток в круговой обороне сдерживал натиск противника. 24 июня внезапным ударом прорвал окружение и по захваченному понтонному мосту переправился через Неман. 4 июля после рейда по тылам противника был вынужден принять бой у деревень Гуды и Липнишки Лидского района, в ходе которого был полностью уничтожен.

В 247-м гаубичном полку к 5 часам 22 июня года из 36 гаубиц осталось несколько штук, остатки полка начали отход к Неману. Вечером из 1240 человек до Гродно дошли 78. В ночь на 23 июня остатки полка двинулись в направлении Лиды, на марше полк неоднократно подвергался бомбёжке, в результате личный состав лишился последних орудий.

38-й разведывательный батальон (10 бронеавтомобилей, танк-амфибия, две 76-мм пушки) находился в полевом лагере на границе. Услышав артиллерийскую канонаду, командир поднял батальон по тревоге. Из-за отсутствия связи никаких команд из дивизии не поступало. Около 12 часов 22 июня личный состав услышал по радио речь В. М. Молотова и узнал о начале войны. Через несколько часов батальон вступил в бой, но сдержать сильный натиск противника не смог и начал отход на восток. К утру 25 июня остатки батальона переправились через Неман и двинулись лесами к Минску.

На 24 июня дивизия представляла собой всего два сборных отряда, численностью по 700—800 человек, по словам командарма В. И. Кузнецова от дивизии «остался один номер».

С 24 по 26 июня 1941 года сводные отряды удерживали противника на р. Котря, после чего дивизия фактически перестала существовать.

30 июля 1941 года два офицера дивизии В. В. Куликов и Ф. М. Максимов, тяжело раненые около деревни Взносное в Толочинском районе Витебской области, отдали знамя дивизии на хранение двум местным комсомольцам А. Зелюткову и К. Мясникову, которые сохраняли знамя до 1943 года, а затем передали партизанам.
После войны знамя было помещено в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Официально 56-я стрелковая дивизия была расформирована 19 сентября 1941 года.

Полное название 
56-я стрелковая Московская Краснознамённая дивизия

Подчинение

Состав 
 37-й стрелковый полк
 184-й стрелковый Краснознамённый полк
 213-й стрелковый полк
 113-й артиллерийский полк
 247-й гаубичный артиллерийский полк
 59-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 277-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 38-й разведывательный батальон
 79-й сапёрный батальон
 22-й отдельный батальон связи
 107-й медико-санитарный батальон
 131-я отдельная рота химический защиты
 50-й автотранспортный батальон
 73-я полевая хлебопекарня
 188-я полевая почтовая станция
 191-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 Цветаев, Вячеслав Дмитриевич (11.1922 — 11.1926)
 Кругляков, Тимофей Петрович (15.06.1937 — 14.07.1937)
 Евстигнеев, Михаил Сергеевич (27.08.1937 — 12.06.1941), полковник, с 17.02.1938 комбриг, с 4.05.1940 генерал-майор
 Сахнов, Семён Павлович (12.06.1941 — 30.06.1941), генерал-майор

Награды 
  присвоено наименование «Московская».
 29 февраля 1928 года — Почётное Революционное Красное Знамя — награждена постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 29 февраля 1928 года в ознаменование десятилетия РККА и отмечая боевые заслуги на различных фронтах гражданской войны, начиная с 1918—1919 года.

Отличившиеся воины дивизии 
  Иванов, Василий Иванович, красноармеец. Звание присвоено 19.05.1940 посмертно за бои в районе озера Коллан-Ярви и высоты Чёрная.
  Парфёнов, Виктор Петрович, командир батальона 37-го стрелкового полка, майор. Герой Советского Союза. Звание присвоено 19.05.1940 посмертно «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» (бои в районе озера Коллан-Ярви и высоты Чёрная)

Примечания

Литература 
 
 
 

Воинские формирования СССР в советско-финляндской войне (1939—1940)
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году